Pilpilvoqui puede referirse a:

 El nombre común de la planta Boquila trifoliata.
 El nombre común de la planta Cissus striata.